Флаг муниципального образования Ку́синское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 октября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4371.

Описание 
«Флаг муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в белом, красном и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле чёрная отвлечённая голова бобра с червлёным (красным) языком и зубами, сопровождаемая вверху двумя червлёными топорами накрест».

Символика 
Отвлечённая голова бобра — одна из версий происхождения топонима Кусино. Своё название деревня получила от реки Кусинки (левый приток реки Тигоды), на которой жило много бобров, и валялись по берегам бобрами «кусаные деревья». Бобр в геральдике — аллегория настойчивости и трудолюбия.

Два красных топора накрест — традиционный промысел лесозаготовки.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла. В древнерусской традиции — красный — «красивый».

Чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и вечности бытия.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания